Por Barnesville pode estar à procura de:
Barnesville (Geórgia)
Barnesville (Maryland)
Barnesville (Minnesota)
Barnesville (Ohio)

Desambiguação